Portugal deltog første gang i olympiske lege under Sommer-OL 1912 i Stockholm og har siden deltaget i samtlige  sommerlege. De deltog første gang i vinterlege under Vinter-OL 1952 i Oslo, men deltog ikke igen før Vinter-OL 1988 i Calgary.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Portugals OL-statistik  på Sports-reference.com

Portugal ved sommer-OL
Portugal ved vinter-OL
OL